Raigarh (Chhattisgarh), een district in de Indiase staat Chhattisgarh
Raigarh (stad), een stad in de Indiase staat Chhattisgarh
Raigarh (dialect), een dialect van het Oost-Muria, gesproken in het district
Raigad of Raigarh, een district in de Indiase staat Maharashtra